Jaó pode referir-se a várias espécies e subespécies de aves do género Crypturellus:

 Jaó - espécie de tinamiforme (Crypturellus undulatus);
 Jaó-do-litoral - Crypturellus noctivagus noctivagus
 Jaó (Goiânia) - bairro
 Zabelê - Crypturellus noctivagus zabele

Desambiguação